Amit Kumar Dahiya – lottatore indiano
 Dottrina Dahiya – strategia militare ideata dal militare israeliano Gadi Eizenkot
 Ravi Kumar Dahiya – lottatore indiano